Magical Mystery Tour kan henvise til:

 Magical Mystery Tour (album)
 Magical Mystery Tour (sang)
 Magical Mystery Tour (film)